Becky steht für:

 Becky (Vorname), Kurzform von Rebecca
 Becky (Sängerin) (* 1984), japanische Sängerin, Schauspielerin und Model
 Becky!, E-Mail-Programm von RimArts
 Becky (1927), eine US-amerikanische Stummfilmkomödie
 Becky (2020), ein US-amerikanischer Actionfilm

Siehe auch:
 Becky Sharp
 Majority Rules – Becky regiert die Stadt
 Beki